Рагу́ли — село в составе Апанасенковского района (муниципального округа) Ставропольского края России.

География 
Село расположено в открытой равнинной местности.

Расстояние до краевого центра: 151 км.

Расстояние до районного центра: 40 км.

История 
Предание относит основание села Рагули к 1843 году, когда первые переселенцы поселились на свободных землях Астраханской губернии. Поселение официально числилось как «урочище Рагули в камышинских степях». Официальная дата основания села 4 июня 1861 года.

Образовалось оно у слияния двух речек: Рагули и Кучерла переселенцами из Тамбовской, Пензенской, Харьковской, Черниговской, Екатеринославской, Воронежской, Полтавской губерний и войска Донского. В 1861 году земли, на которых расположилось село, отошли к Ставропольской губернии, войдя в состав Медвеженской волости. В селе Рагули было учреждено сельское управление, в разное время относившееся к Петровской, Виноделенской и Дивенской волостям.

В 1880 году в Рагулях учредили самостоятельное волостное правление. Основным занятием населения было земледелие и скотоводство.

В 1918 году на Ставрополье начался процесс коллективизации, не получивший достаточного развития из-за гражданской войны. После окончательного установления советской власти в регионе стали создаваться коммуны и артели, организуемые бывшими красноармейцами. В 1924 году в селе Рагули образовалось сельскохозяйственное товарищество «Свой Труд». Начиная с 1931 года были созданы артели «Красный партизан», «Большевик», «2-я пятилетка» и «Путь Ленина».

В период Великой Отечественной войны несколько сотен местных жителей ушли на фронт. В селе был создан районный партизанский отряд «Сергей», действовавший на юго-востоке Ставропольского края.

С августа 1942 года по январь 1943 года населённый пункт был оккупирован гитлеровскими войсками.

В 1951 году четыре артели села были объединены в колхоз «Путь Ленина», в 2002 году преобразованный СПК колхоз-племзавод «Путь Ленина».

В 1960-е годы село было полностью электрифицировано, на его территории построена школа на 300 мест.

На 1 марта 1966 года село было административным центром Рагулинского сельсовета Апанасенковского района Ставропольского края.

До 16 марта 2020 года село образовывало упразднённое сельское поселение село Рагули.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Упразднённое сельское поселение село Рагули 
 Совет муниципального образования села Рагули
Состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам.

 Председатели совета
 Буслов Иван Иванович

 Администрация сельского поселения села Рагули
 Главы администрации
 с 2004 года — Иван Петрович Середа, глава поселения
 с 22 апреля 2019 г. — Бурякова Ольга Николаевна, глава поселения

Инфраструктура 
 Дом культуры. Открыт 7 ноября 1970 года
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Библиотека. Открыта 27 мая 1951 года
 Отделение почтовой связи
 Отделение сберегательного банка
 Участковая ветеринарная лечебница
 Двор вольных казаков

Образование 
 Детский сад № 6 «Ромашка» (на 120 мест)
 Средняя общеобразовательная школа № 7 на 317 мест и филиал на 45 мест. Открыта 5 октября 1963 года

Экономика 
 Колхоз-племзавод «Путь Ленина». Бюджетообразующее предприятие. Образован 1 июля 1951 года
 На территории поселения расположены 17 предприятий, организаций и учреждений. Основой экономики является сельскохозяйственное производство
 На территории поселения расположено крестьянско-фермерское хозяйство «Куц А. Н.», которое занимается производством сельскохозяйственной продукции
 Торговое и бытовое обслуживание — 9 торговых точек Рагулинского сельпо, 4 частных магазина, 12 индивидуальных предпринимателей, частная парикмахерская, швейный цех
 Пекарня колхоза «Путь Ленина»
 Участок Апанасенковского «Межрайводоканала»
 Лесничество

Религия 
Русская православная церковь

 Храм Архангела Михаила

Люди, связанные с селом 
 Лысенко Дмитрий Петрович (1925) - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., награждён орденом Славы III степени, двумя орденами Красной Звезды
 Панасенко, Дмитрий Прокофьевич (1931) — старший чабан колхоза-племзавода «Путь Ленина», кавалер орденов Ленина и «Знак Почета»
 Самотканов Иван Ильич (1925) - награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени

Памятники 
 Мемориал воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Создан в 1975 году

Примечания

Ссылки 
 Рагули село (Благодаринский уезд) в книге «Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом и сельско-хозяйственном отношениях», А.Твалчрелидзе (инспектор народных училищ). Ставрополь, типография М. Н. Корицкого, 1897 г.
 с. Рагули, Благодаринского уезда, 3 земского участка в книге «Справочник по Ставропольской епархии (обзор городов, сел, станиц и хуторов Ставропольской губернии и Кубанской области)». Н. Т. Михайлов. 1911 г.
 

Населённые пункты Апанасенковского района
Упразднённые муниципальные образования Апанасенковского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году